Le tournoi de Dallas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 17 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau 
Jeu décisif en 5 points.

Résultats en double

Tableau final 
Jeu décisif en 5 points.

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en mars 1975